

Leeuwen, ancienne commune du Gueldre
 Leeuwen, village de la commune de Ruremonde, dans le Limbourg néerlandais.

 Beneden-Leeuwen, village de la commune de West Maas en Waal
 Boven-Leeuwen, village de la commune de West Maas en Waal